Кодзакі (Тіба)
Кодзакі (Хоккайдо)
Кодзакі (Фукуй)